Ernaro ist in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro:

 Ernaro (Manelobas), eine Aldeia im Suco Manelobas, Verwaltungsamt Maubisse
 Ernaro (Mauchiga), ein Ort im Suco Mauchiga, Verwaltungsamt Hatu-Builico